Пшемы́слав Дома́ньский (; род.  года) — польский фигурист, выступавший в одиночном катании. Проживает в польском городе Катовице и тренировался у Мари Домагалы. Доманьский — четырёхкратный чемпион Польши. Он также участвовал на чемпионатах мира и Европы, где занимал невысокие места. На чемпионате мира 2009 года впервые отобрался в произвольную программу. Принимал участие в зимних Олимпийских играх 2010 где занял в короткой программе 28-е место, что не позволило квалифицироваться для исполнения произвольной.

Спортивные достижений

после 2009 года 

 WD = снялся с соревнований

до 2009 года 

 J = Юниорский уровень

Ссылки 
 

Фигуристы Польши
Родившиеся в Варшаве
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года